Dave Piontek – cestista statunitense
 Heinz Piontek – poeta, scrittore e traduttore tedesco
 Leonard Piontek – calciatore polacco
 Sepp Piontek – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Tino Piontek, noto come Purple Disco Machine – disc jockey e produttore discografico tedesco